Las Peñas puede referirse a:

 Las Peñas, comuna en el departamento La Paz, provincia de Catamarca, Argentina;
 Las Peñas, localidad en el departamento Totoral, provincia de Córdoba, Argentina;
 Las Peñas, localidad en el departamento Choya, provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Las Peñas, localidad ubicada en la provincia de Colchagua, Chile;
 Las Peñas, barrio más antiguo de Guayaquil, Ecuador;
 Las Peñas, colonia de la delegación Iztapalapa, México;
 Las Peñas, nombre anterior de la ciudad de Las Piñas, Filipinas;
 Las Peñas Sud, localidad en el departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina.